Riot Games — distribuidora de jogos electrónicos
Riot (canção) — da banda Three Days Grace
Riot! — álbum da banda Paramore
Riot Grrrl — movimento feminista de música underground hardcore punk
Raytheon — software de rastreamento

Desambiguação